WNU – acronimo di World Nuclear University, organizzazione no-profit riconosciuta "associazione per lo sviluppo sostenibile" dall'apposita Commissione delle Nazioni Unite; il suo scopo principale è di promuovere un utilizzo pacifico delle tecnologie nucleari. 
 WNU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wanuma (Papua Nuova Guinea).